Воего́ща () — село на Украине, находится в Камень-Каширском районе Волынской области.

Население по переписи 2001 года составляет 1568 человек. Почтовый индекс — 44534. Телефонный код — 3357. Занимает площадь 53,36 км².

Адрес местного совета 
44534, Волынская область, Камень-Каширский р-н, с.Воегоща, ул.Центральна

Ссылки 
 Воегоща на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Камень-Каширского района